O FC Thun 1898 é uma equipa que foi fundada em 1898 e joga no Campeonato Suíço de Futebol.

Elenco 
Atualizado em 24 de dezembro de 2020.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Treinadores

 Hans Luder (1946–48)
 Hans Pulver (1948–49)
 Jimmy Townley (1949–50)
 Hans Luder (1953–54)
 Hans Luder/ Hermann Czischek (1954–56)
 Hermann Czischek (1956–58)
 Alfred Beck (1958–62)
 Hermann Jucker (1962–63)
 Matthias Rossbach (1963–67)
 Heinz Schneiter (1967–69)
 Lothar Weise (1969–70)
 Miroslav Patak (1971–72)
 Fridolin Hofer (1972–73)
 René Raboud (1973–74)
 Hanspeter Latour (1978–83)
 Otto Messerli (1984–86)
 Martin Trümpler (1986–90)
 Willi Kaufmann (1990–92)

 Peter Mast (1992–93)
 Stefan Marini (1994–95)
 Andy Egli (1995–98)
 Georges Bregy (1999–01)
 Hanspeter Latour (2001–04)
 Urs Schönenberger (2005–06)
 Adrian Kunz (interim) (2006)
 Heinz Peischl (2006-07)
 Jeff Saibene (2007)
 René van Eck (2007–08)
 Hansruedi Baumann (2008–09)
 Eric-Pi Zuercher (2009)
 Andres Gerber (interim) (2009)
 Murat Yakin (2009–11)
 Bernard Challandes (2011–12)
 Mauro Lustrinelli (interim)'' (2012)
 Urs Fischer (2013–15)
 Ciriaco Sforza (2015)
 Jeff Saibene (2015– )

Ligações externas 
 

Thun
Clubes de futebol fundados em 1898
Tune